Csehország
Smilovice, település a Frýdek-místeki járásban
Smilovice, település a Mladá Boleslav-i járásban
Smilovice, település a Rakovníki járásban